Illes Pitcairn, arxipèlag i antiga colònia britànica a l'oceà Pacífic
 Illa Pitcairn, illa del Pacífic